Fábián János (1832–1923) esztergomi tiszteletbeli kanonok
 Fábián János, felsőeőri (1836–1902) Zala vármegyei mérnök, miniszteri osztálytanácsos
 Fábián János (1918–2000) őrkanonok, budavári plébános ()
 Fábián János (1922–1983) kárpátaljai magyar labdarúgó, edző